Список легіонерів «Чорноморця» (Бургас) — список футболістів-легіонерів футбольного клубу «Чорноморець» з міста Бургас.
 Список легіонерів «Чорноморця» (Одеса) — список футболістів-легіонерів футбольного клубу «Чорноморець» з міста Одеса.
 Список легіонерів «Чорноморця» (Новоросійськ) — список футболістів-легіонерів футбольного клубу «Чорноморець» з міста Новоросійськ.